Lőrinczy György (1860–1941) író
 Lőrinczy György (1935–1981) fotóművész, elméleti szakíró
 Lőrinczy György (1967) a Budapesti Operettszínház igazgatója 2014-től.